Isole Salomone
 Simbo – isola della Provincia Occidentale

 Tanzania
 Simbo – circoscrizione della regione di Kigoma
 Simbo – circoscrizione della regione di Tabora